Animale notturno
 Animali notturni (Nocturnal Animals) – film del 2016 diretto da Tom Ford
 Animali notturni – album dei Fast Animals and Slow Kids del 2017